VO steht für
Abkürzungen:
 Verbindungsoffizier der Bundeswehr
 Verordnung des deutschsprachigen Rechtswesens
 Very Old, Altersprädikat für Spirituosen, siehe Very Special Old Pale
 Voiceover im Filmwesen
Kfz-Kennzeichen:
 VO, Kfz-Kennzeichen in Österreich, siehe Bezirk Voitsberg
 VO, Kfz-Kennzeichen Nottinghams, siehe Kfz-Kennzeichen (Großbritannien)#Regionale Herkunftscodes
Luftfahrt-Codes:
 VO, ICAO-Code Indiens, siehe ICAO-Flugplatzcode#Aufbau des ICAO-Codes: Erster Teil
 VO, IATA-Code der österreichischen Fluggesellschaft Tyrolean Airways

vo steht für:
 Volapük, eine Plansprache nach dem Sprachencode ISO 639-1

Vo steht für:
 Viêt Võ Dao, die „Philosophie“, die vielen vietnamesischen Kampfkünsten zu Grunde liegt
 Vo (Venetien), ein Ort in der italienischen Region Venetien
 Vo (Präfektur), eine Präfektur Togos

Võ oder Vo ist der Familienname folgender Personen:
 Andrew Vo (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Võ Chí Công (1912–2011), vietnamesischer Politiker, Staatspräsident 1987–1992
 Danh Võ (* 1975), dänischer Performance- und Konzeptkünstler
 Joseph Võ Đức Minh (* 1944), römisch-katholischer Priester und Bischof
 Võ Minh Trí (* 1972), vietnamesischer Fußballschiedsrichter
 Võ Nguyên Giáp (1911–2013), vietnamesischer General und Guerillakämpfer
 Synne Vo (* 1998), norwegische Sängerin
 Võ Thi Kim Phung (* 1993), vietnamesische Schachspielerin
 Võ Văn Kiệt (1922–2008), vietnamesischer Politiker, Premierminister 1991–1997
 Võ Quý (1929–2017), vietnamesischer Ornithologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 V0

Abkürzung